:
 Невельський район (Псковська область) — район Псковської області.
 Невельський район (Сахалінська область) — район Сахалінської області.

Див. також 
 Невельськ
 Невельське